Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1997 odbyły się między 12 a 20 kwietnia 1997 w szwajcarskim Bernie, w Allmend Stadium.

Tytuł mistrzyń świata obroniły Kanadyjki (Sandra Schmirler) pokonując w finale Norweżki (Dordi Nordby) 8:4. W małym finale Dunki (Helena Blach Lavrsen) pokonały 7:6 Japonki (Mayumi Ohkutsu). Były to pierwsze mistrzostwa, na których do fazy play-off zakwalifikowała się drużyna ze strefy Pacyfiku, kolejna taka sytuacja miała miejsce w 2008.



Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 Mistrzostwa na stronach Światowej Federacji Curlingu

1997
1997 w curlingu
Curling w Szwajcarii
Sport w Bernie
1997 w Szwajcarii